Schuppen steht für:

 Schuppen (Gebäude), einfacher Bau als Abstellplatz oder Lagerraum
 Waschbärfell, in der Pelzbranche

Plättchen- bzw. plattenförmige Elemente und der Umgang mit diesen
 Schuppenpanzer
 Schuppen von Dokumenten
 Abschuppen, ein Arbeitsgang bei der Fischzubereitung

Plättchen- bzw. plattenförmige Elemente in der Biologie
 Schuppen allgemein, siehe Schuppe (Morphologie)
 Kopfschuppen, speziell ein kosmetisches Symptom
 Hautschuppen, abgestoßene Oberhautzellen
 Fischschuppen, etwa
 Elasmoidschuppen
 Ganoidschuppen
 Placoidschuppe
 Prädorsalschuppen

Schuppen ist der Familienname folgender Personen:

 Anne van Schuppen (* 1960), niederländische Langstreckenläuferin
 Jacob van Schuppen (1670–1751), österreichischer Hofmaler
 Pierre-Louis van Schuppen (1627–1702), niederländischer Kupferstecher, Vater von Jacob van Schuppen

Siehe auch:

 Schoppen (Begriffsklärung)
 Schuppe, Schupp